Franc Smolej ist der Name folgender Personen:

* Franc Smolej (Skilangläufer) (1908–1996), jugoslawischer Skilangläufer
 Franc Smolej (Eishockeyspieler) (* 1940), jugoslawischer Eishockeyspieler